A IAST (International Alphabet of Sanskrit Transliteration) dévanágari, és egyéb bráhmi eredetű írásrendszerek latin írásrendszerre történő átírását segíti, speciálisan a szanszkrit nyelv, és a páli nyelv sajátosságainak és fonémarendszerének  megfelelően. Bár az ISO 15919-es szabvány ezekre az átírásokra már rendelkezik, annak használata nem terjedt el annyira, mint a IAST, amelyet a nyomtatott és internetes kiadványokban széles körben alkalmaznak, utóbbinál elsősorban az unicode betűtípusok hordozhatósága miatt. Népszerűsége töretlen, annak ellenére, hogy némely  szanszkrit és páli szavakban ugyanazt a jelet használja eltérő írásjegyek transzliterációjára (szanszkrit  ḷ , páli ḷ ), ezért célszerűbb ezeknél a megfelelő unicode, illetve a ISO 15919 jelölésrendszert használni.

Az IAST rendszert az 1894-es genfi orientalista kongresszuson alkották meg.

Összehasonlítás az IPA és ISO 15919 rendszerekkel

Magánhangzók

A hagyományos latin írásmódtól eltérő magánhangzók:

Mássalhangzók

Források

Kapcsolódó szócikkek
ISO 15919
Nemzetközi fonetikai ábécé (IPA)
bráhmi eredetű írásrendszerek

Írás